
Ударник:
 Ударник — деталь ударно-спускового механизма огнестрельного оружия.
 Ударник (от выражения «ударный труд») — обозначающее работника, показывающего повышенную производительность труда, зародившееся в годы первых советских пятилеток.
 Ударник (синоним слова барабанщик) — музыкант, играющий на ударных инструментах.
 Ударник — разговорное обозначение военнослужащего так называемых ударных частей в России эпохи первой мировой и гражданской войн.

Здания и сооружения

Россия 

 «Ударник» — кинотеатр в «Доме на набережной» в Москве.
 «Ударник» — первоначальное название кинотеатра и клуба Дома культуры имени М. И. Калинина в Уфе.

Железнодорожные станции

Россия 

 Ударник — железнодорожная станция на линии Елец — Валуйки Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги

Топоним

Казахстан 
 Ударник — село в Костанайском районе Костанайской области, в 1997 году включено в состав города Костанай.
 Ударник — прежнее название села Култума Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Ударник — село в Кеминском районе Чуйской области.

Россия 
 Ударник — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.
 Ударник — посёлок в Ангарском районе Иркутской области.
 Ударник — деревня в Прилузском районе Коми.
 Ударник — деревня в Каргапольском районе Курганской области.
 Ударник — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 Ударник — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Ударник — деревня в Северном районе Новосибирской области.
 Ударник — село в составе города Орск Оренбургской области.
 Ударник — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Ударник — починок в Завьяловском районе Удмуртии.
 Ударник — село в Томпонском районе Якутии.

Украина 
 Ударник — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Ударник — до 2016 г. название посёлка Монастырское в Бериславском районе Херсонской области.

См. также 
 Ударница — российская компания, производитель кондитерских изделий.
 Улица Ударников
 Маленькая барабанщица (значения)
 Посёлок совхоза Ударник